Paoayensis är ett släkte av svampar. Paoayensis ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paoayensis